Aure (Noorwegen), een gemeente in de Noorse provincie Møre og Romsdal
Aure (Frankrijk), een plaats in Frankrijk